«Слава отважным» — памятник пожарным, погибшим при исполнении служебного долга, расположенный в Советском районе города Челябинска, напротив здания пожарно-технической выставки (ул. Пушкина, 68). Скульптурная композиция, изображает пожарного, который держит на руках спасенного из огня ребенка. Скульптура выполнена из меди и установлена на постамент, облицованный гранитными плитами.

История 
В 1982 году было принято решение о возведении мемориала пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. В этом же году, 17 апреля (день рождения советской пожарной охраны), рядом со зданием пожарной части по улице Пушкина, д. 68, был заложен памятный камень. А 10 ноября 1983 года состоялось торжественное открытие мемориала. В настоящее время памятник челябинским пожарным расположен между пожарно-спасательной частью №1 Центрального района города и Пожарно-технической выставкой Главного управления МЧС России по Челябинской области. С 1992 года монумент «Слава отважным» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области.

Композицию «Слава отважным» спроектировали и воплотили в жизнь Заслуженный архитектор РСФСР, почётный член Академии архитектуры и строительных наук, Почётный гражданин города Челябинска Е.В. Алекса́ндров (1917 - 2007) и скульптор, член Союза художников СССР, Заслуженный художник РСФСР, Почётный гражданин города Евпатории В.С. Зайков (1925 - 2020).

В 2016 году была проведена реконструкция облицовки и ступеней памятника, а также прилегающей территории, сделана специальная подсветка.

4 октября 2016 года состоялась церемония заложения в основание монумента капсулы с посланием пожарным-спасателям будущего, вскрыть которую и прочитать напутственные слова поручено 30 апреля 2049 года. Именно в этот день пожарной охране России исполнится 400 лет!..

Примечания

Ссылки 
 «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области». «Слава отважным».

Памятники Челябинска
Памятники пожарным
Здания и сооружения, построенные в 1983 году в России
1983 год в Челябинской области
Скульптуры 1983 года